Бра́зда (, , буквально — «Борозна») — термін, що має кілька значень.

Топонім 

  — село в складі общини Чучер-Сандево в Північній Македонії.
 Бразда — карстова печера в Словаччині.

Прізвище 
 Оскар Бразда (1887—1977) — чеський художник.
 Павел Бразда (1926—2017) — чеський художник.
 Рудольф Бразда (1913—2011) — останній в'язень нацистських концтаборів, засуджений за гомосексуальність.

Див. також 
 Борозда
 Борозна